Dvouhra juniorek Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráček splňujících kritéria juniorské kategorie. V roce 2021 junioři nehráli kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyně titulu z roku 2020, 16letá Andořanka Victoria Jiménezová Kasintsevová, zasáhla jen do kvalifikace ženské dvouhry, v níž ve druhém kole podlehla Kamille Rachimovové.

Keňanka Angella Okutoyiová a Íránka Meshkatolzahra Safiová vyhrály pro své země první zápas na juniorském grandslamu.

V juniorské dvouhře zvítězila světová jednička, 16letá Chorvatka Petra Marčinková, která ve finále zdolala belgickou turnajovou osmičku téhož věku Sofii Costoulasovou poměrem 7–5 a 6–1. Sérii neporazitelnosti navýšila na 15 utkání a vylepšila své čtvrtfinálové maximum z US Open 2021. Ziskem prvního kariérního grandslamu se záhřebská tenistka stala čtvrtou chorvatskou šampionkou soutěže po Lučićové (1997), Kostanićové (1998) a Konjuhové (2013). Rovněž navázala na double z prosincového Orange Bowlu 2021, kde vyhrála dvouhru i čtyřhru 18letých.
.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

juniorek dvouhra
Juniorský tenis v roce 2022